Bersano – azienda vinicola italiana
 Anselmo Bersano – musicista italiano
 Arturo Bersano – avvocato e imprenditore italiano
 Museo Bersano – museo di Nizza Monferrato

Pagine correlate 

 Bersani